Cambodia League (2008) – 24. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Kambodży. W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn, grając systemem kołowym. Sezon rozpoczął się 3 maja, a zakończył 23 listopada 2008. Tytułu nie obroniła drużyna Nagacorp FC. Nowym mistrzem Kambodży został zespół Phnom Penh Empire.

Tabela końcowa 

Źródło: RSSSF

Spadek 
Pierwotnie z Cambodia League miały spaść zespoły Phu Chung Neak oraz Moha Garuda, a awansować do niej miały drużyny Spark FC i Kampot FC. Jednak Kampot FC wycofał się z rozgrywek, a wolne miejsce zajął klub Phu Chung Neak, który tym samym utrzymał się w lidze.

Zobacz też 
 Cambodia League

Przypisy 

2008 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kambodży
2008 w Kambodży